Политика може да се односи на:
 Политика, појам
 Политика (новине), дневни лист из Србије
 Политика АД, издавач из Београда
 ТВ Политика, некадашња телевизијска станица коју је основао дневни лист „Политика“
 Политика (Аристотел), Аристотелово књижевно дело